Fraiseuse peut faire référence à :
 Fraiseuse, une machine-outil ;
 Fraiseuse à reproduire, une autre machine-outil ;
 Fraiseuse routière, un engin de génie civil.

Articles connexes 
 Fraisage
 Fraise (outil)
 Fraise dentaire
 Fraise à neige